Domingo Díaz puede hacer referencia alas siguientes personas:

 Domingo Díaz, militar venezolano.
Domingo Díaz Martín (1955), seleccionador español de baloncesto femenino.
Domingo Díaz de Salcedo Muñoz (1745-1827), político y militar hispano chileno.
Domingo Díaz Arosemena (1875-1049), político y economista panameño.
Domingo Díaz Martínez (1048), religioso mexicano.
Domingo Díaz Moreno (1543-1610), militar portugués.
Domingo Díaz y Soto (1886-1951), músico mexicano.
José Domingo Díaz (1772-1834), médico hispano-venezolano.